Schincke ist der Familienname von
 Erich Schincke (1917–1979), deutscher Mathematiker
 Johann Christian Gotthelf Schincke (1782–1839), deutscher Geistlicher und Autor